Philippin ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Philippin (* 1992), deutsche Triathletin
 Jules Philippin (1818–1882), Schweizer Politiker
 Sybille Philippin (* 1970), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:
 Philippine
 Philippinen